India
 Ayyampettai – città del distretto di Kanchipuram, Tamil Nadu
 Ayyampettai – città del distretto di Thanjavur, Tamil Nadu